A jugoszláv férfi vízilabda-válogatott egy megszűnt nemzeti-válogatott, mely a Jugoszláv Királyság (1918–1941), a Jugoszláv Szocialista-Szövetségi Köztársaság (1943–1992) nemzeti csapata volt, és amelyet a Jugoszláv Vízilabda-szövetség, (szerbül: Vaterpolo savez Jugoslavije) irányított.

Meglehetősen eredményesek voltak, mivel több alkalommal is megnyerték a rangos nemzetközi versenyeket. Az Olimpiai játékokat három (1968, 1984, 1988), a világbajnokságot (1986, 1991) és a világkupát (1987, 1989) két-két, az Európa-bajnokságot pedig egy alkalommal (1991) hódították el.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Európa-bajnokság

Világkupa

Források 

Vízilabda-válogatottak
Jugoszlávia sportélete